Rivière Moreau peut se référer à:

Toponymes

Rivière Moreau (Petite rivière Péribonka), affluent de la Petite rivière Péribonka (versant du lac Saint-Jean), municipalité de Péribonka, MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière Moreau (La Haute-Côte-Nord), un affluent de la rive Nord-Ouest de l'estuaire du Saint-Laurent, dans la municipalité des Escoumins, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada.

Rivière Moreau (Guadeloupe), un cours d'eau de la Guadeloupe.

Rivière Moreau, rivière américaine du Dakota du Sud.
Rivière Moreau, rivière américaine du Missouri.